Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2020 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ. Соревнования прошли в группе А в столице Литвы Вильнюсе с 6 по 12 января, а в группе В в небольшом корейском городе Каннын с 28 января по 3 февраля.

Регламент 
 По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место получила право играть в первом дивизионе чемпионата мира 2022 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B.
 По итогам турнира в группе B: команда, которая займёт первое место, получит право играть в 2022 году в группе А, а команда, занявшая последнее место, перейдёт в третий дивизион чемпионата мира 2022 года.

Итоги

Группа A 
   вышла в группу В первого дивизиона чемпионата мира 2022.
   вылетела в группу В второго дивизиона 2022 года.

Группа B 
   вышла в группу A второго дивизиона чемпионата мира 2022.
   вылетела в третий дивизион чемпионата мира 2022 года.

Арены

Участвующие команды 
В чемпионате примут участие 12 национальных команд. сборная Японии вылетела из первого дивизиона, сборная Китая перешла из третьего дивизиона, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона.

Группа A

Группа B

Судьи 
Группа А
По данным IIHF 

Главные судьи
  Ники де Хердт
  Никлас Лундсгор
  Тилен Пахор
  Туро Вирта

Линейные судьи
  Жорис Барсело
  Каролис Янушаускас
  Херман Йохансен
  Норберт Мужик
  Лауринас Степанкевичюс
  Никита Вилюгин
  Давис Зунде

Группа B
По данным IIHF 

Главные судьи
  Стефан Хогарт (HOGARTH Stefan)
  Бенаус Яксис (JAKSYS Benaus)
  Лю Жэнь (LIU Ren)
  Эндрю Уилк (WILK Andrew)

Линейные судьи
  Ёнджин Чэ (CHAE Youngjin)
  Чин Йонг-Эльберт (CHEAN Yong Elbert)
  Райан Фрейли Йохансен (FRALEY Rayan)
  Го Хасимото (HASHIMOTO Go)
  Джеймса Ионс (IONS James)
  ЛИ Линьтай (LI Lintai)
  Со Кван-Сук (SEO Kwang-Suk)

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).
{{Hockeybox2
|bg = #eeeeee
|date = 6 января 2020
|time = 12:00
|team1 = 
|team2 = |score = 3 : 6 
|periods = (0:1, 1:2, 2:3)
|goalie1 =
|goalie2 =
|progression =
|goals1 =
|goals2 =
|stadium = Utenos pramogų arena, Вильнюс
|attendance = 79
|official =  Ники де Хердт
|official2 =
|linesman =  Жорис Барсело
|linesman2 =  Каролис Янушаускас
|reference = http://reports.iihf.hockey/Hydra/818/IHM818901_74_3_0.pdf
|penalties1 = 14
|penalties2 = 8
|shots1 = 27
|shots2 = 36
}}

 Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным IIHF 

 Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным IIHF 

 Индивидуальные награды Лучшие игроки по амплуа: Вратарь:  Эйки Сато
 Защитник:  Паулюс Румшевичюс
 Нападающий:  Чикара Хандзава
По данным IIHF 

 Группа B 

 Таблица 

 Результаты 
Время местное (UTC+9).

 Лучшие бомбардиры 

 Лучшие вратари 

 Индивидуальные награды Лучшие игроки по амплуа:Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:'''

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
Хоккей
Хоккей
М2
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Литве
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Республике Корея
Хоккей
Хоккей
Чемпионаты мира в Литве
Чемпионаты мира в Республике Корея